Ignacy Gosławski (1769-1823) – poseł na sejm grodzieński
 Józef Gosławski (1865-1904) – architekt
 Józef Gosławski (1908-1963) – rzeźbiarz i medalier
 Julian Boss-Gosławski (1926-2012) – rzeźbiarz
 Marceli Gosławski (1862-1934) – generał
 Mariusz Gosławski (ur. 1980) – malarz i poeta
 Maurycy Gosławski (1802-1834) – poeta, uczestnik kampanii tureckiej, powstaniec listopadowy
 Stanisław Gosławski (1918-2008) – rzeźbiarz
 Włodzimierz Gosławski (1903-1940) – chemik i taternik

Zobacz też 
 Wanda Gosławska (1922-2020) – artystka plastyk, ceramiczka i rzeźbiarka